Драгана Станојевић може се односити на:

 Драгана Станојевић (удата Тодоровић), фолк певачица позната као Јана
 Драгана Станојевић, професор Педагошког факултета у Врању